Seznam epizod NCIS.

Navy NCIS: The Beginning (JAG) (2003) 

OPOZORILO: Sedaj so še sezone 4,5,6,7(7. sezona izšla 29/9/2009) PODATKI SO ZASTRAELI!!

Sezona 1 (2003-2004)

Sezona 2 (2004-2005)

Sezona 3 (2005-2006) 

NCIS
NCIS